Amberieux kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Ambérieux, departementet Rhône i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Ambérieux-en-Dombes, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,